Šuja – città della Russia europea, nella oblast' di Ivanovo;
 Šuja – fiume della Russia europea, tributario del lago Onega;
 Šuja – fiume della Russia europea, tributario della Nëmda;

 Šuja – comune della Slovacchia, nella regione di Žilina.